Pelé — futebolista brasileiro
Vítor Hugo Gomes Passos — futebolista português, também conhecido como "Pelé"
André Mattos (baterista) — baterista brasileiro, também conhecido como "Pelé"
José Landi-Jons — lutador brasileiro de vale-tudo, também conhecido como "Pelé"
MC Pelé — cantor brasileiro de funk carioca
Abedi Pelé — futebolista ganês
Yohann Pelé — goleiro francês
Graziano Pellè — futebolista italiano

Outros 
Pele (mitologia) — deusa havaiana
Pelé: O Nascimento de uma Lenda — filme biográfico sobre o futebolista Pelé
Turma do Pelezinho — série de banda desenhada por Maurício de Sousa
Monte Pelée

Desambiguações de antropônimos